Na OI 1964. u Tokiju u Japanu, konačna ljestvica na vaterpolskom turniru je bila sljedeća:

Turnir

Skupina A 

11. listopada 1964.

12. listopada 1964.

13. listopada 1964.

Skupina B 

11. listopada 1964.

12. listopada 1964.

13. listopada 1964.

Skupina C 

11. listopada 1964.

12. listopada 1964.

13. listopada 1964.

Skupina D 

11. listopada 1964.

12. listopada 1964.

13. listopada 1964.

Poluzavršna skupina A-B 

14. listopada 1964.

15. listopada 1964.

Poluzavršna skupina C-D 

14. listopada 1964.

15. listopada 1964.

Klasifikacijska skupina (5. – 8. mjesto) 

17. listopada 1964.

18. listopada 1964.

Završna skupina 

17. listopada 1964.

18. listopada 1964.

Konačna ljestvica 

Vaterpolo
Vaterpolo na Olimpijskim igrama
 1964